Zenokirchen sind Kirchengebäude, die dem Patrozinium des heiligen Bischofs Zenon von Verona unterstellt sind.

Deutschland 
 St. Zeno in Bad Reichenhall
 St. Zeno (Herrischried)
 St. Zeno (Isen)
 St. Zeno (Stahringen) in Radolfzell
 St. Zeno in Schönbrunn

Italien 
 San Zeno (Bardolino)
 San Zeno al Foro in Brescia
 San Zeno in Cerea
 San Zeno (Lonato del Garda)
 San Zeno in Pisa
 Kathedrale San Zeno in Pistoia
 St. Zeno (Prabione)
 Zenokapelle in Santa Prassede in Rom
 San Zeno in Treviglio
 San Zeno Maggiore in Verona (Basilika und Abtei)

Österreich 
Kärnten
 Pfarrkirche Kappel an der Drau

Niederösterreich
 Pfarrkirche Hafnerbach

Vorarlberg
 Pfarrkirche Feldkirch-Altenstadt

Schweiz 
 St. Zeno (Ladir)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)